Museo della musica (Basilea)
 Museo della musica (Talla)